„Фиат Темпра“ (Fiat Tempra) е модел средни автомобили (сегмент C), произвеждан от италианската марка „Фиат“ между 1990 и 1996 година.

Моделът е замислен като замяна на „Фиат Регата“, произвеждан в периода 1983-1990 година. Оригиналният работен проект носи името „Типо 3“ и е предвиден като размери да заеме мястото между „Фиат Типо“ („Типо 2“) и по-големия „Фиат Крома“ („Типо 4“). „Фиат Темпра“ е разработен на една платформа с „Ланча Дедра“ и „Алфа Ромео 155“.

Описание 
Моделът е представен във вариант седан през февруари 1990 година. Първоначално окомплектовката е с бензиновите двигатели 1.4, 1.6 и 1.8, както и турбодизеловия 1.9 литра. По-късно през същата година е въведен и вариант на купето – комби.

През времето на производството му са приложени малко промени, сред които лек „фейслифт“ през 1993 година, отразил се най-вече на радиаторната решетка.

Фиат Темпра се произвежда по години в следните заводи на компанията:
 Касино, Италия (1990—1996)
 Бурса, Турция (1990—1995)
 Бетим, Бразилия (1991—1998)
 Хошимин, Виетнам (1996—?)

Двигатели

Източници

Външни препратки 

 Fiat Tempra 
 Fiat Tempra Facebook Fan Page

Темпра
Средни автомобили